Села:
 Ударне — Автономна Республіка Крим, Білогірський район
 Ударне — Автономна Республіка Крим, Джанкойський район
 Ударне — Кіровоградська область, Бобринецький район

Селище:
 Ударне — Харківська область, Харківський район